Il doppio del Stockholm Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kevin Curren e Jim Grabb erano i detentori del titolo, ma solo Grabb ha partecipato in coppia con Patrick McEnroe.

Grabb e McEnroe hanno perso in semifinale contro Jorge Lozano e Todd Witsken.

Lozano e Witsken hanno battuto in finale 6–3, 5–7, 6–3 Rick Leach e Jim Pugh.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Boris Becker /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (secondo turno)

 Jim Courier /  Pete Sampras (quarti di finale) 
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (campioni) 
 Jan Gunnarsson /  Anders Järryd (quarti di finale) 
 Michael Mortensen /  Tom Nijssen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1989